Pavia steht für:

 Pavia, eine Stadt in der Region Lombardei in Italien
 Pavia (Iloilo), eine Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo auf den Philippinen
 Pavia (Mora), eine Gemeinde im portugiesischen Kreis Mora
 Pavia di Udine, eine Gemeinde in der Provinz Udine in Friaul-Julisch Venetien
 Provinz Pavia, eine Provinz in der Region Lombardei

Pavia ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Pavia (1858–1933), italienischer Diplomat und Abstimmungskommissar in Marienwerder (1920)
 Automne Pavia (* 1989), französische Judoka
 Cristovam Pavia (1933–1968), portugiesischer Dichter und Germanist deutscher Abstammung
 Davide Pavia, italienischer Autorennfahrer
 Francisco Pavia, brasilianischer Straßenradrennfahrer
 Manuel Pavía (1827–1895), spanischer General
 Marco Pavia (* 1971), italienischer Paläontologe